Гаран:

 Гаран — территория японских буддийских храмов и монастырей, чаще всего — двор с комплексом культовых сооружений, опоясанный снаружи галереей.
 Гаран, Антон Прокофьевич (1902 — 19??) — советский военачальник, полковник (1942).
 Гаран, Рональд Джон-младший (род. 1961) — американский астронавт, полковник ВВС США.